Magnus Svensson je lahko::

Magnus Svensson (hokejist)
Magnus Svensson (igralec floorballa)
Magnus Svensson (nogometaš)
Magnus Svensson (politik)